Амулет, талісма́н ( — ладанка, привісок) — предмет, якому приписують надприродну здатність відвертати від його власника хвороби, біду.
 «Амулет» — протитанковий ракетний комплекс на основі ПТРК «Стугна» розробки КБ «Луч».